Аш-Шихри () — арабская фамилия.
 Аш-Шихри, Саид Али (1973—2013) — йеменский террорист.
 Фаузи аш-Шехри — саудовский футболист.
 Салех аль шехри — спортсмен.